Roszel Róbert (Kaplony, 1983. január 30. –) román, magyar labdarúgó, jelenleg a Nagyecsed RSE játékosa.

Sikerei, díjai 

Diósgyőri VTK:
NB2 bajnok: 2010–11
Cigánd SE:
NB3-as gólkirály: 2015–16 (24 gól)

Jegyzetek

Források 
transfermarkt.si
MLSZ Adatbank

Román labdarúgók
Romániai magyar sportolók
Labdarúgócsatárok
A CFR Cluj labdarúgói
A DVTK labdarúgói
Az FC UTA Arad labdarúgói
Az FC Baia Mare labdarúgói
1983-ban született személyek
Élő személyek